Franciaország
Plaisance, település Aveyron megyében
Plaisance, település Dordogne megyében
Plaisance, település Gers megyében
Plaisance, település Vienne megyében
Plaisance, metróállomás Párizsban a 13-as metróvonalon